Beilmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Beilmann (1921–2005), deutsche Redakteurin  
 Ewald Beilmann (1911–1977), deutscher Politiker (SPD)
 Mare Beilmann (* 1949), estnische Orientierungsläuferin
 Meril Beilmann (* 1995), estnische Biathletin